Кубок Англии 1972/73 — 92-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире сенсационно одержал представитель вторго дивизиона, «Сандерленд», обыграв в финале на «Уэмбли» «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0 благодаря голу Иана Поттерфилда.

Календарь

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд 
В этом раунде 44 клуба Первого и Второго дивизионов присоединяются к борьбе за трофей.

Четвёртый раунд

Пятый раунд

Шестой раунд

Полуфиналы

Матч за третье место 
Четвёртый сезон, в рамках пятилетнего эксперимента, два проигравших полуфиналиста играли в матче за третье место. Игра назначалась непосредственно перед стартом следующего сезона — 18 августа 1973 года.

Финал

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Архив Кубка ФА
 Результаты Кубка ФА 72/73 на Footballsite.co.uk
 English Кубка ФА сезон 1972/73 на Soccerbase.com

1972
Англия
Футбол в Европе в 1972 году
Футбол в Европе в 1973 году
Спорт в Великобритании в 1972 году
Спорт в Великобритании в 1973 году